Шарль Деспио́ (; 4 ноября 1874, Мон-де-Марсан ― 28 октября 1946, Париж) ― французский скульптор, один из крупнейших портретистов XX века.

Биография 

Родился в семье штукатура, с детства видел во что можно превратить обычный гипс. Получив стипендию, поступил в парижскую Школу декоративных искусств (1891), где учился у мраморщиков Гектора Лемера и Веника Карпо. Через два года перешёл в Школу изящных искусств, где занимался три года. Тогда же посещал студию Г. Шнегга, где познакомился с Ж. Попелэ и Р. Влериком.

С 1898 года начинает выставляться в Салоне французских художников. В 1907 году выставляет в Салоне скульптуру под названием «Полетта» ― головку девочки, которая очень понравилась старику Родену. На следующий день Роден написал молодому художнику, приглашая его к себе пратисьеном ― помощником скульптора, переводить в мрамор работы мастера. Работать у такого мастера, как Роден и не потерять своей индивидуальности было сложновато, но у Деспио это получилось. После 1918 года он уходит от Родена и всецело отдаётся скульптурному портрету. 150 скульптур за всю жизнь ― вроде бы не много, но каждая скульптура является  шедевром мастера.

Внешне жизнь художника не изобиловала событиями. Он работал день изо дня, совершенствуя своё мастерство, последовательно добиваясь цельности пластической формы и классической ясности, тонкости моделировки. Его скульптуры отличаются неподражаемой игрой светотени, оттенками художественного образа. Иногда это напоминает античную архаику в её  высоком значении.

В 1920—1930-е годы явно видно классицизирующее начало скульптур Деспио. Эмоции и психологизм для него не главное, он делает акцент на гармоничной цельности образа. В это время им созданы статуи в полный рост «Аполлон» и «Дионис» и галерея женских портретов. Это «Ева» (1925) — задумчивая, тяжелая, с поднесенной к груди рукой, напоминающая образом романскую скульптуру, отчасти простую, даже примитивную, «Assia» (1937) — резкая, современная,  фигура девушки видится  спортивной, целеустремлённой. Деспио ищёт и находит гармонию человеческого тела, но вместе с тем его скульптуры ― это портреты-состояния, целый мир судеб и характеров. 

В. Стародубова пишет, что «смысл его эстетической позиции можно было бы определить как возвращение к классике, понятое  не в смысле использования античной мифологии и пластической фразеологии античного искусства, а в отношении к человеку, в понимании задач искусства  в поисках идеала  современности».

Леон Дезер, автор монографии о скульпторе, хорошо знакомый с Деспио, пишет, что во время работы художник то подходит к модели (а он всегда лепил только с модели), то отходит, обходит её вокруг, рассматривает строение головы, приседает, чтобы увидеть переход подбородка к шее. Деспио менял освещение, изучая при этом лицо. В отличие от Родена, который сознательно делал скульптуру фрагментом фигуры, Деспио лепил её по всем законам архитектоники, предельно точно соотнося все части тела. Иногда он делал по 9 вариантов одной скульптуры, сначала из глины, затем из гипса. Для перевода в бронзу Деспио делал восковую модель, которую перед отливкой вновь прорабатывал тщательным образом. Если модель переводилась в камень, опять новая интерпретация.

Вторая мировая война 
В начале Второй мировой войны Деспио получает заказ на изготовление статуи Аполлона, высотой шесть метров, которую планировалось установить на площади перед парижским Музеем современного искусства. Деспио будет работать над этой скульптурой до конца своей жизни, но так ее и не закончит (художник не мог решить вопрос с драпировкой — закрывать ли статую или оставлять обнаженной). Работе Деспио над статуей Аполлона помешал арест и высылка его модели после капитуляции Франции и германской оккупации. В 1941 году немецкий скульптор Арно Брекер предложил Деспио поездку в Германию и пообещал освободить 100 заключенных, включая его модель. Деспио согласился, и вместе с другими художниками, такими как Андре де Сегонзак, Пол Ландовски, Анри Бушар, Поль Бельмондо, Кес ван Донген, Морис де Вламинк, Андре Дерен и Отон Фриез, отправился в недельную «ознакомительную поездку» в Берлин с посещением галерей, музеев, а также канцелярии Нового рейха. 

Путешествие, которое явно служило пропагандистским целям, решающим образом сформировало репутацию Деспио как коллаборациониста. Кроме того, в 1942 году он организует парижскую выставку Арно Брекера, написав и составив для нее каталог. После окончания войны, решением Комиссии по очистке Деспио был приговорен к двум годам запрета на выставки. Несмотря на многочисленные положительные свидетельства, на улице художника осыпают угрозами и проклятьями. Шарль Деспио становится нервным, живет в уединении. 28 октября 1946 года он умер и был похоронен на своей родине в Мон-де-Марсане. 

В 1968 году в Мон-де-Марсане был открыт музей Деспио-Влерик с собранием французской скульптуры первой половины XX века.

Примечания

Литература 
 Роден и его время. Каталог, пер. с франц. ― М., [б. г.]
 George W., Despiau vivant. L’homme et l’oeuvre. ― P., 1947
 Ch. Despiau, hrsg. von W. George. ― Köln, 1954
 L’Art et les Artistes, mai 1908
 Léon Deshairs. Charles Despiau // «Art et Décoration», vol. 26, novembre 1909
 Fortunio, alias Wernert. Charles Despiau // «Le National», juin 1910
 Georges Delaquys. Charles Despiau // «'L’Art et les Artistes», septembre 1910
 «L’Indépendance», 1911
 Revue d’Europe et d’Amérique', novembre 1911
 Gazette des beaux-arts, 1912
 Art et Décoration, juin 1913
 Art et Décoration, rubrique annuelle «La Sculpture aux salons»
 Claude Roger-Marx. Les Sculpteurs français nouveaux, Éditions de la N.R.F. ― Paris, 1922
 George Waldemar. Despiau // Feuillets d’Art, Éditions Lucien Vogel, Paris, 1922
 Adolphe Basler. Die neue Plastik in Frankreich, Jahrbuch der jungen Kunst, Leipzig Verlag von Klinkhardt und Biermann, 1922
 René Schwob. Despiau // Le Salon des artistes décorateurs, L’Amour de l’Art, mars 1922
 Léon Deshairs. Despiau. // Art et Décoration, avril 1923
 Émile Magne. Le Sculpteur Charles Despiau. // Floreal, 4 août 1923
 Élie Faure. L’Art moderne // Histoire de l’Art, Éditions G. Crès & Cie, 1924
 François Fosca. Despiau // L’Art d’aujourd’hui, éditions Albert Morancé, 1924
 Watson Forbes. Charles Despiau — A Sunday Call // The Arts, september 1924
 André Lewinson. Sculpteurs de ce temps // L’Amour de l’art, novembre 1924

Ссылки 
 Charles Despiau website
 Галерея работ Шарля Деспио
 В. Стародубова. Шарль Деспио
 Художественный календарь «100 памятных дат». Ш. Деспио 

Скульпторы по алфавиту
Скульпторы Франции
Похороненные в департаменте Ланды